Шельма:
 Шельма (фильм) — фильм, 1996 год.
 Шельма (Marvel Comics) — персонаж Marvel Comics, член Людей Икс. Впервые появляется в Avengers Annual #10 (август 1981 года).

Примечания